Inhumensi – abitanti di Inhuma
Inhumensi – abitanti di Inhumas